een type Large Goods Vehicle
een bestandsformaat Notation3 (Informatie technologie)

Een verkeersweg:
N3 (België)
N3e (België)
N3f (België)
N3g (België)
N3h (België)
N3i (België)
RN3 (Benin)
N3 (Frankrijk)
N3a (Frankrijk)
N3bis (Frankrijk)
N3 (Ghana)
N3 (Ierland)
N3 (Luxemburg)
N3 (Nederland), zie Rijksweg 3
N03 (Oekraïne)
N-III (Spanje)
N3 (Zuid-Afrika)
N3 (Zwitserland)